Belych ist der Familienname folgender Personen:

 Grigori Georgijewitsch Belych (1906–1938), sowjetischer Schriftsteller
 Ljubov Belych (* 1961), russische Malerin
 Nikita Jurjewitsch Belych (* 1975), russischer Oppositionspolitiker und Vorsitzender der Partei SPS
 Sergei Walerjewitsch Belych (* 1990), russischer Straßenradrennfahrer